KKS Kolejarz Rawicz – wielosekcyjny klub sportowy
 Kolejarz Rawicz (żużel)
 RKS Kolejarz Rawicz – klub żużlowy